Il termine Chiesa rumena può riferirsi a:
 Chiesa ortodossa rumena
 Chiesa greco-cattolica rumena